gov est une abréviation qui peut désigner :
 government, le terme anglais pour gouvernement.

GOV peut désigner :
 GOV, une application mobile qui permet de voter chaque jour pour tous les hommes politiques du gouvernement et de l'opposition.

.gov peut désigner :
 .gov, un domaine de premier niveau réservé aux départements du gouvernement des États-Unis.